Хойнацкий () — польская фамилия. Известные носители:

 Хойнацкий, Александр Ромуальдович — киевский архитектор.
 Хойнацкий, Андрей Фёдорович (1837—1888) — духовный писатель, законоучитель Нежинского историко-филологического института, протоиерей.
 Хойнацкий, Казимеж (род. 1921) — генерал милиции ПНР.
 Хойнацкий, Ромуальд (1818—1885) — художник, портретист и религиозный живописец.
 Хойнацкий, Фиделис (1906—1942) — блаженный Римско-Католической церкви, монах, мученик.